De Estische voetbalbeker 2012/13 (Estisch: Eesti Karikas 2012/13) was het 23ste seizoen dat werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Estland. Aan het bekertoernooi deed een recordaantal van 112 clubteams mee. Het begon op 5 juni 2012 en eindigde op 18 mei 2013 met de finale in de A. Le Coq Arena in de hoofdstad Tallinn. FC Flora Tallinn won het toernooi voor de zesde keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de ploeg met 3-1 te sterk voor Nõmme JK Kalju. FC Flora plaatste zich voor de eerste kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2013/14.

Schema

Zie ook
Meistriliiga 2012
Meistriliiga 2013
Estisch voetbalelftal in 2012
Estisch voetbalelftal in 2013

Estische voetbalbeker
Bekervoetbal 2012/13